Slovo zem či země může označovat:
planetu Zemi (také označovaná jako Zeměkoule)
 jiný výraz pro pevný podklad, terén, podlahu
 synonymum pro půdu, hlínu nebo humus (též zemina)
 země (plošná míra) – stará česká jednotka plošného obsahu neurčité velikosti – též polouzemě
 souš, pevnina – především v kontrastu s velkou vodní plochou
 jeden ze základních čtyř elementů ve starověké filozofii, dalšími byly oheň, voda a vzduch
 jeden ze základních pěti elementů ve starověké čínské filozofii, dalšími byly oheň, voda, dřevo, kov (resp. zlato)
státní území, často se (nepřesně) ztotožňuje se státem
 v ustálených spojeních jako např.
 alpské země – může zahrnovat i alpskou část Francie a Itálie
 rozvojová země
 vyspělá země
 země (územní jednotka) – vyšší územní jednotka, část státního území; i v souvislosti dějin a vývoje tam žijících národů, často v minulosti suverénní stát. Mohou:
 mít určitý právní status, samostatnost, autonomii, např. spolkové země v Německu a Rakousku, země Spojeného království
 být již jen historicky podloženým pojmem, např.
 české země (Čechy, Morava, Slezsko)
 historické země v Polsku – Malopolsko, Velkopolsko, Slezsko, Halič, Varmie, Mazovsko atd. 
 být pouze neformálním územím, ani historicky neukotveným; definována např. převažujícím národem nebo územním nárokem, jako např.
 Kurdistán – země Kurdů 
 Paštunistán 
geografický (standardní, oficiální) název
 Nová země
 Ohňová země
 Svatá země – jiné označení pro Izrael resp. Palestinu
 Země prince Ruprechta
 Země Františka Josefa
v elektrotechnice
 uzemnění
 signálová zem
v kultuře
 Země (film) – sovětský (ukrajinský) film z roku 1930
 Země (film, 2007) – dokumentární film BBC
 Země (Hvězdná brána: Hluboký vesmír) – 7. díl 1. řady seriálu Hvězdná brána
 a řada dalších

Externí odkazy